Lista celor 202 de orașe ale statului Washington, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii.

Referințe

Orașe
Washington